Shipmates – cortometraggio muto statunitense del 1909 diretto da H.O. Martinek
Fiamme sul mare (Shipmates) – film statunitense del 1931 diretto da Harry A. Pollard
Shipmates – film musicale britannico del 1936 diretto da Oswald Mitchell